A demofóbia egy rögeszmés félelem a tömegtől. Társulhat hozzá tériszony vagy klausztrofóbia. A személy lehet félénk és rögeszmés is, emiatt alakulhat ki a fóbia. Nem tévesztendő össze az emberkerüléssel, ami idegenkedést jelent az emberiségtől. A demofóbiás személyek csak a tömegtől és a nagy csoportoktól idegenülnek el.

Fóbiák